Тимпан:

 Тимпан — древний музыкальный инструмент, напоминающий современный бубен или тамбурин.
 Тимпан (архитектура) — внутреннее треугольное или полукруглое поле фронтона.
 «Тимпаны» — сборник гимнов, выпущенный Иваном Степановичем Прохановым.
 Тимпаны — деталь астролябии, плоские круглые диски.